Een kunsthal (Nederlands taalgebied) of Kunsthalle (Duitse taalgebied) is een gebouw waarin een niet-commerciële instelling kunstexposities organiseert.

Beschrijving 
In tegenstelling tot een kunstmuseum beschikt een kunsthal doorgaans niet over een eigen collectie, hoewel er ook kunstmusea zijn die zich 'Kunsthal(le)' noemen. De kunsthal werd in het verleden vaak geïnitieerd door de lokale Kunstverein, waar kunstenaars en kunstminnenden elkaar ontmoetten en exposities organiseerden. De kunsthal in zijn huidige vorm is een expositieruimte, vaak in een samenwerkingsverband met musea in de omgeving.

De benaming 'Kunsthalle' wordt ook wel gebruikt in niet-Duitstalige landen, al kan de spelling variëren. Vergelijkbare instellingen worden in Nederlands taalgebied een 'kunsthal' of soms een 'kunstzaal' genoemd. In Franstalige landen spreekt men soms van een Centre d'art Contemporain (CAC) en in Engelssprekende landen van een Municipal Art Gallery.

Lijst van kunsthallen 
Kunsthallen zijn onder andere te vinden in:

België  
 Antwerpen - Extra City Kunsthal
 Gent - Kunsthal Sint-Pietersabdij
 Gent - Kunsthal Gent

Duitsland  
 Baden-Baden - Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
 Berlijn - Martin-Gropius-Bau
 Bielefeld - Kunsthalle Bielefeld
 Bonn - Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland
 Bremen - Kunsthalle Bremen
 Darmstadt - Kunsthalle Darmstadt
 Dresden - Kunsthalle im Lipsius-Bau
 Duisburg - Cubus Kunsthalle
 Düsseldorf - Kunsthalle Düsseldorf
 Emden - Kunsthalle Emden (met vaste collectie)
 Frankfurt am Main - Schirn Kunsthalle Frankfurt
 Göppingen - Kunsthalle Göppingen
 Hamburg - Hamburger Kunsthalle
 Halle (Saale) - Kunsthalle Villa Kobe
 Isny im Allgäu - Kunsthalle im Schloss Isny im Allgäu
 Karlsruhe - Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
 Kassel - Kunsthalle Fridericianum 
 Kempten im Allgäu - Kunsthalle Kempten
 Kiel - Kunsthalle zu Kiel
 Keulen - Kunsthalle Köln
 Lübeck - Kunsthalle St. Annen
 Luckenwalde - Kunsthalle Vierseithof
 Mannheim - Kunsthalle Mannheim
 München - Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung
 Neurenberg - Kunsthalle Nürnberg
 Osnabrück - Kunsthalle Dominikanerkirche
 Recklinghausen - Kunsthalle Recklinghausen
 Rostock - Kunsthalle Rostock
 Schwäbisch Hall - Kunsthalle Würth
 Tübingen - Kunsthalle Tübingen
 Ulm - Kunsthalle Weishaupt
 Wilhelmshaven - Kunsthalle Wilhelmshaven

Oostenrijk 
 Bregenz - Kunsthaus Bregenz
 Graz - Kunsthaus Graz
 Krems an der Donau - Kunsthalle Krems
 Wenen - Kunsthalle Wien

Zweden 
 Landskrona - Landskrona konsthall
 Malmö - Malmö konsthall
 Stockholm - Sven-Harrys konstmuseum
 Stockholm - Liljevalchs Konsthall
 Sundbyberg - Marabouparken (Kunsthal en beeldenpark)

Zwitserland 
 Bazel - Kunsthalle Basel
 Bern - Kunsthalle Bern
 Sankt Gallen - Neue Kunst Halle St. Gallen
 Zürich - Kunsthalle Zürich

Andere landen 
 Helsinki, Finland - Kunsthal Helsinki
 Amersfoort, Nederland - Kunsthal KAdE
 Breda, Nederland - Stadsgalerij Breda
 Helmond, Nederland - Museum Helmond
 Rotterdam, Nederland - Kunsthal Rotterdam
 Londen, Verenigd Koninkrijk - Hayward Gallery

Zie ook 
Lijst van musea in Duitsland